Симеон Ефтимов Хаджикимов или Кимов () е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО).

Биография 
Роден е в 1877 година в щипската махала Ново село, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Брат е на Григор Хаджикимов и племенник на Тодор Лазаров. Завършва ІІІ клас. В 1898 година влиза във ВМОРО. През Първата световна война служи в 1 полк на 11 дивизия.

Участва във възстановяването на ВМРО след 1919 година. През 1920-1921 година е ръководител и главен касиер на околийския комитет на ВМРО в Щип. Преследван от властите и принуден да избяга в България. Умира в София през 1955 година.

Вижте също 
 Васил Хаджикимов
 Христо Хаджикимов

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на ВМОРО
Български военни дейци от Първата световна война
Родени в Щип
Починали в София
Български имигранти от Македония в София